Valborg kan avse:

 Valborgsmässoafton – en årlig högtid
 Valborg (namn) – ett kvinnonamn
 Valborg (sång) – sång av Håkan Hellström
 Heliga Valborg – en abbedissa och helgon
 839 Valborg – en asteroid